Miejscowości w USA:
 Jonesboro – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Jonesboro – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Clayton
 Jonesboro – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Union
 Jonesboro – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Jonesboro – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Jackson
 Jonesboro – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Jonesboro (ang. Jonesboro Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Jonesboro (ang. Jonesboro Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington